Crna Gora:
 Liješnje (Kolašin, Crna Gora), naselje u općini Kolašin
 Liješnje (Podgorica, Crna Gora), naselje u općini Podgorica